Сур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на південний захід від Парижа, 65 км на північ від Орлеана, 10 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 669 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1803,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сур на сайті французького Національного інституту географії
 Сур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар